een dialoog van Plato, zie Lysis (Plato)
celdood door het openen van een membraan, zie lyse
een pythagoreïsche filosoof, zie Lysis (filosoof)